Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1972 – 25. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZMot). Zwycięzcą rozgrywek ligowych w 1972 zostali żużlowcy klubu ROW Rybnik, wywalczając tym samym tytuł drużynowego mistrza Polski.

Charakterystyka rozgrywek 
Do rozgrywek ligowych przystąpiło 16 polskich klubów żużlowych, podzielonych na pierwszą i drugą Ligę, w których występowało po osiem zespołów. Tytułu drużynowego mistrza Polski bronił zespół Polonii Bydgoszcz, natomiast beniaminkami w I Lidze były drużyny Zgrzeblarek Zielona Góra i Włókniarza Częstochowa. Po czternastu kolejkach rozgrywek, w których każdy zespół w I i II Lidze rozgrywał mecz z pozostałymi zespołami danej Ligi, walcząc u siebie oraz na wyjeździe, pierwsze miejsce wywalczyła drużyna klubu ROW Rybnik, odnosząc 11 zwycięstw, raz remisując oraz ponosząc 2 porażki. Z pierwszej Ligi do drugiej spadł zespół Sparty Wrocław, a na jego miejsce awansowała drużyna Unii Leszno, która zwyciężyła w rozgrywkach II Ligi. Ponadto w wyniku baraży 7 drużyny I Ligi i 2 drużyny II Ligi – zespół Zgrzeblarek Zielona Góra pozostał w I Lidze.

Pierwsza Liga

Druga Liga

Baraże

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

1972
1972 w sporcie żużlowym
1972 w polskim sporcie